Penetrantia är ett släkte av mossdjur som beskrevs av Silén 1946. Penetrantia ingår i familjen Penetrantiidae. 

Penetrantia är enda släktet i familjen Penetrantiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Mossdjur
Penetrantia